Clack Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clack Mountain (Kentucky)	
 Clack Mountain (Montana)